Андро — болгарская и грузинская форма имени , а также фамилия.

Известные носители 
 Андро, Анна Алексеевна (урождённая Оленина; 1808—1888) — дочь президента Петербургской Академии Художеств — Алексея Оленина, возлюбленная Пушкина в 1828—1929 годах.
 Андро, Дмитрий Фёдорович (1870—1920) — член I Государственной думы от Волынской губернии.
 Андро, Фёдор Александрович (1804—1885) — русский и польский государственный деятель, президент Варшавы.

См. также 
 Андро-де-Бюи
 Андре